

Codici 
 MAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangrove Cay (Bahamas)
 may – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua malese

Geografia
 Francia
May-en-Multien – comune della Senna e Marna
May-sur-Orne – comune del Calvados
Le May-sur-Èvre – comune di Maine e Loira
 Regno Unito
Isola di May – isola della Scozia
 Stati Uniti
May – città della Contea di Harper, Oklahoma
May – comunità non incorporata della contea di Brown, Texas
 Turchia
May – fiume su cui sorge la diga omonima

Onomastica
May – nome proprio femminile.

Persone

Betty May – modella e danzatrice statunitense

Altro 
 348 May – asteroide del sistema solare
 May – film statunitense del 2002
May – sottogruppo dei Chut, gruppo etnico del Vietnam

Altri progetti